Lappsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lappsjön, Småland, sjö i Jönköpings kommun i Småland,  (13 ha)
Lappsjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun i Uppland,  (6,16 ha)
Lappsjön (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun i Västerbotten,  (5,73 ha)
Lappsjön (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun och Vindelns kommun i Västerbotten,  (1,22 km²)
Lill-Lappsjön (Burträsks socken, Västerbotten, 715063-172891), sjö i Skellefteå kommun i Västerbotten,  (4,55 ha)
Lill-Lappsjön (Burträsks socken, Västerbotten, 715625-173138), sjö i Skellefteå kommun i Västerbotten,  (21,7 ha)
Lill-Lappsjön (Burträsks socken, Västerbotten, 715782-173536), sjö i Skellefteå kommun i Västerbotten,  (11,6 ha)
Stor-Lappsjön (Burträsks socken, Västerbotten, 714964-172750), sjö i Skellefteå kommun i Västerbotten,  (29,6 ha)
Stor-Lappsjön (Burträsks socken, Västerbotten, 715654-173273), sjö i Skellefteå kommun i Västerbotten,  (59,1 ha)
Lappsjöarna (Jokkmokks socken, Lappland, 740654-171174), sjö i Jokkmokks kommun i Lappland, 
Lappsjöarna (Jokkmokks socken, Lappland, 740666-171197), sjö i Jokkmokks kommun i Lappland, 
Lappsjöarna (Jokkmokks socken, Lappland, 740686-171157), sjö i Jokkmokks kommun i Lappland,

Se även 
Lapptjärnen
Lappträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn